Frommer Stop — венгерский самозарядный пистолет, разработанный конструктором Рудольфом Фроммером в 1912 году на основе его более ранних разработок.

История 
Пистолет Frommer Stop был сконструирован Фроммером на основе его более ранних разработок — пистолетов серии Frommer M1901/1906/1910, а также с применением отдельных решений, позаимствованных у опытных пистолетов Рот-Теодоровича
Производился на заводе FEG. Прямой предшественник Frommer Stop, пистолет М1911, использовал патрон калибра 7,65 мм разработки самого Фроммера, использовавший усиленный заряд пороха и с обжимом в гильзе у основания пули. Затем Фроммер перепроектировал пистолет под стандартный патрон калибра 7,65 мм. Запатентованный в 1912 году, этот вариант выпускался с 1919 по 1939 год под названием Pisztoly 19M. Он был принят в качестве официального оружия сначала Королевский венгерский гонвед, затем венгерских вооружённых сил. Последний вариант Стоп, Pisztoly 39M, использовал патрон 9 мм Kurz, однако он так и не был принят в качестве служебного пистолета.

Пистолет находился на вооружении Венгерской армии в качестве стандартного пистолета до начала 1930-х годов, а на вооружении венгерской полиции — до конца Второй Мировой войны. Производство пистолетов Frommer Stop продолжалось на заводе FEMARU в Будапеште до 1929 года, общий выпуск составил порядка 350 тысяч штук.

Устройство 
Пистолет Frommer Stop был одним из наиболее конструктивно сложных пистолетов в своём классе. Изначально разработанный под оригинальный патрон 7,65, он мог также использовать и обычные патроны Браунинга соответствующего калибра, однако надёжность его работы могла несколько снизиться.

Frommer Stop имеет автоматику с длинным ходом ствола и запиранием поворотом затвора. В момент выстрела канал ствола пистолета Frommer Stop был заперт поворотной личинкой затвора, которая состояла из двух деталей. Перед расцеплением затвор и ствол вместе проходили расстояние, равное примерно одному дюйму. После этого затвор удерживался на месте, а ствол возвращался в переднее положение, осуществляя при этом извлечение и выбрасывание стреляной гильзы. Затем уже затвор начинал своё движение вперёд; он досылал в ствол новый патрон и запирал патронник поворотом личинки. Инерционный ударник приводился в действие открытым курком.

Ударно-спусковой механизм курковый, одинарного действия (несамовзводный). В конструкции пистолетов Frommer Stop имелся только автоматический предохранитель на тыльной стороне рукоятки, ручных неавтоматических предохранителей не было. Магазин коробчатый, однорядный, ёмкостью в семь патронов. Защёлка магазина — в основании рукоятки оружия.

Варианты 
 Экспериментальный полностью автоматический пистолет — разработан во время Первой мировой войны. Оснащался однорядным 15-зарядным магазином, стрелял только в автоматическом режиме.
 Двуствольный пистолет-пулемёт — представлял собой спарку двух перевёрнутых пистолетов Frommer Stop с магазинами ёмкостью 25-патронов. По устройству напоминал итальянский пистолет-пулемёт Villar-Perosa M1915.

Примечания

Ссылки 
 Modern Firearms Пистолет Frommer Stop / Фроммер
 Двуствольный пистолет — пулемёт на бызе Frommer Stop
 Frommer M.17 palm fired pistol
 

Пистолеты Первой мировой войны
Пистолеты Второй мировой войны
Самозарядные пистолеты Венгрии
Военная продукция FÉG
Оружие под патрон .32 ACP
Оружие под патрон 9 × 17 мм